Layal Abboud ( ; rojena 15. Maja 1982) je Libanonska pop pevka, ljudska glasbenica, zabavljačica, zvok-lyric pesnikca, koncertna plesalka, fit model, Islamske humanitarne in podjetnica.

Reference 

Rojeni leta 1982
Libanonski poslovneži
Libanonski pesniki
Živeči ljudje